A Equipe Saudita de Copa Davis representa Arábia Saudita na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Saudi Arabian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Saudita)

Arabia Saudita